Didymobranchus microcephalus är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Didymobranchus microcephalus ingår i släktet Didymobranchus och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
microcephalus